Okręty US Navy o nazwie USS  "American":
Pierwszy "American" był częścią Stone Fleet. 
Drugi "American" był frachtowcem zbudowany w 1900 i nabytym przez US Navy na początku 1918. W 1919 zwrócony poprzedniemu właścicielowi.

American